Europa:
 Alta – gmina (kommune) w Norwegii
 Alta – miasto w Norwegii, ośrodek administracyjny gminy Alta
 Alta – rzeka na Ukrainie
Miejscowości w USA:
 Alta – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Alta – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Alta – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
 Alta – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Teton
Gminy w USA:
 Alta (ang. Alta Township) – gmina w USA, w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey

Inne 
 Alta Car and Engineering Company (Alta) – brytyjski konstruktor Formuły 1